Santa Gadea puede hacer referencia a varias divisiones administrativas de la provincia de Burgos, España:
 Alfoz de Santa Gadea, municipio.
 Quintanilla de Santa Gadea, localidad del municipio de Alfoz de Santa Gadea.
 Santa Gadea (Alfoz de Santa Gadea), localidad del municipio de Alfoz de Santa Gadea. 
 Santa Gadea del Cid, municipio y localidad.